

События 
 Людовик II Немецкий, основатель восточнофранкской ветви династии Каролингов, начинает самостоятельно править в Баварском королевстве.
 Арабы, которые оккупировали остров Крит, дали отпор византийскому флоту.

Родились 
 16 января — Абу Яла аль-Мавасили, мусульманский богослов, имам, хафиз, мухаддис из Мосула.
 24 марта — Аль-Мубаррад, один из ярких представителей басрийской школы грамматики, лингвист.
 29 ноября — Гильом Септиманский, граф Тулузы.

Скончались 
 2 января — Адальгард Корбийский, франкский корбийский аббат.
 29 января — Ашот I Куропалат, правитель княжества Тао-Кларджети.
 30 августа — Фудзивара-но Фуюцугу, японский политический деятель и поэт периода Хэйан.
 Абу аль-Атахия — первый арабский философ-поэт, основатель философско-аскетического направления в поэзии.
 Ашот Мсакер — князь Армении.
 Бо Синцзянь — китайский писатель и поэт эпохи Тан.
 Леон II — первый царь Абхазского царства.
 Михаил Синадский — православный епископ, исповедник, святитель.
 Теодоан (граф Отёна).
 У Яньтун — основатель одноимённой вьетнамской буддийской традиции внутри школы тхиен.
 Феодор Студит — византийский монах, аскет, церковный деятель и писатель.

См. также